Михаил Адамович:
 
 Адамович, Михаил Прохорович (или Порфирьевич) — руководитель профсоюза моряков Черноморского торгового флота. В начале Первой мировой войны, в октябре 1914 года, за принадлежность к профсоюзу моряков и организацию профсоюза судовых команд России Одесской судебной палатой был приговорён к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение.